Järbo socken kan syfta på:
Järbo socken, Dalsland
Järbo socken, Gästrikland